Роберт Монтгомері Макдавелл (; 1939-2011) — новозеландський іхтіолог, спеціалізувався на вивченні прісноводних риб Нової Зеландії. Описав кілька нових видів риб з роду Галаксія (Galaxias).

На честь Боба Макдавелла названо вид риб Galaxias mcdowalli.

Публікації 
 New Zealand Freshwater Fishes: a Guide and Natural History. (1978) Heinemann Educational, Auckland. 230 pp.
 (ed.) Freshwater Fishes of South-Eastern Australia (New South Wales, Victoria and Tasmania). (1980) Reed, Sydney. 208 pp.
 Mobil New Zealand Nature Series — Freshwater Fish. (1980) Reed, Wellington. 80 pp.
 Trout in New Zealand Waters: the Biology and Management of Trout in New Zealand's Lakes and Rivers. (1984) Wetland Press, Wellington. 120 pp.
 The New Zealand Whitebait Book. (1984) Reed, Wellington. 210 pp.
 Diadromy in Fishes: Migrations Between Freshwater and Marine Environments. (1988) Croom Helm, London. 308 pp.
 New Zealand Freshwater Fishes: a Natural History and Guide. (1990) Heinemann Reed, Auckland. 553 pp.
 Gamekeepers for the Nation: the Story of New Zealand's Acclimatisation Societies 1861—1990. (1994) Canterbury University Press, Christchurch. 508 pp.
 (ed.) Freshwater Fishes of South-Eastern Australia. (1996) Reed, Sydney. 247 pp.
 The Reed Field Guide to New Zealand Freshwater Fishes. (2000) Reed, Auckland. 225 pp.
 The Reed New Zealand Nature Series — Freshwater Fishes of New Zealand. (2001) Reed, Auckland. 95 pp.
 McDowall, R. M.; Allibone, R. M.; Chadderton, W. L.: Falkland Islands Freshwater Fishes: a Natural History. (2005) Falklands Conservation, London. 102 pp.
 New Zealand Freshwater Fishes: an Historical and Ecological Biogeography. (2010) Springer, Dordrecht. 449 pp.
 Ikawai: Freshwater Fishes in Maori Culture and Economy. (2011) Canterbury University Press, Christchurch. 872 pp.

Посилання 
 
 

Макдавелл
Автори зоологічних таксонів
Випускники Гарвардського університету